Rio Ulha
Ullà
909 Ulla
Antas de Ulha

Desambiguações de topônimos